Az 1975-ös férfi röplabda-Európa-bajnokságot Jugoszlávia rendezte 1975. október 18. és október 25. között. A mérkőzéseket 4 városban rendezték. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte meg, amelynek ez volt a ötödik, sorozatban a harmadik Eb-győzelme. A magyar válogatott a 11. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A hatos döntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1975-ös női röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Férfi röplabda-Európa-bajnokság